Název Westport má více významů

Geografie

Evropa 
 Westport – město v hrabství Mayo v irské provincii Connacht
 Westport House – zámek, panské sídlo ve městě Westport v hrabství Mayo
 Westport – obec v anglickém hrabství Somerset
 Westport Canal – plavební kanál z 1. poloviny 19. století, který spojoval Westport s městečkem Langport v Somersetu
 Westport, též Westport St. Mary – zaniklá obec v anglickém hrabství Wiltshire, rodiště filosofa Thomase Hobbse

Kanada 
 Westport – obec na ostrově Brier Island v kanadské provincii Nové Skotsko

Nový Zéland 
 Westport – město na západním pobřeží novozélandského Jižního ostrova

USA 
 Westport – sídlo v Kalifornii
 Westport – město v Connecticutu
 Westport – město v Indianě
 Westport, od r. 2003 přejmenované na Westport Island – město ve státě Maine
 Westport – sídlo v Minnesotě
 Westport – město v americkém státě New York